Ardent peut désigner :
 Bateau ardent
 Raoul Ardent
 Ardent Group
 Bal des ardents
 Classe Ardent (vaisseau de ligne)
 HMS Ardent (1764)
 Classe A (1913) (dont le HMS Ardent (1894))